Générac (Gard)
 Générac (Gironde)